Taurach heißen:
Nördliche Taurach, Pongauer Taurach, Nebenfluss der Enns in den Niederen Tauern, Land Salzburg
Südliche Taurach, Lungauer Taurach, Nebenfluss der Mur in den Niederen Tauern, Land Salzburg

Siehe auch:
Taurachtal, Tauernbach